Дарт:

 Фамилия
 Дарт, Мэрилин (урожд. Мэрилин Бодо) (род. 1955) — канадская кёрлингистка, дважды чемпионка мира.
 Дарт, Раймонд (1893—1988) — австралийский учёный-антрополог.
 Дарт, Тёрстон (1921—1971) — британский клавесинист, музыкальный педагог, музыковед, источниковед.

 Места
 Дарт — антарктический мыс.
 Дарт — река в Девоне.

 Вымышленные персонажи
 Дарт — во вселенной «Звёздных войн» традиционный титул Тёмного владыки ситхов.
 Дарт Бейн — персонаж вселенной «Звёздных войн», один из владык ситхов.
 Дарт Вейдер — персонаж «Звёздных войн».
 Дарт Мол — персонаж «Звёздных войн», тёмный владыка ситхов, ученик Дарта Сидиуса.
 Дарт Реван — персонаж расширенной вселенной «Звёздных войн» (легенды, канон), впервые появившийся в игре «Звёздные войны: Рыцари Старой Республики».

См. также 
 Дартс